Jan Wilhelm (1562–1609), książę Jülich-Kleve-Berg
 Jan Wilhelm (1658–1716), palatyn reński
 Jan Wilhelm (1666–1729), książę Saksonii-Eisenach
 Jan Wilhelm Friso (1687–1711), stadhouder Fryzji i Groningen